Rossoš může být:

 Rossoš (město) – město ve Voroněžské oblasti v Rusku
 Rossoš (přítok Elbuzdu) – říčka v Krasnojarském kraji v Rusku
 Rossoš (přítok Černé Kalitvy) – řeka ve Voroněžské oblasti v Rusku